Biografies:
 Prenom:
 Just Cabot i Ribot (Barcelona, 1898 - París, 1961), escriptor i periodista català
 Just Calveyrach (Perpinyà, 1900), escriptor nord-català
 Just Catoni centurió romà de les legions pannònies que es van revoltar en pujar al tron Tiberi l'any 14
 Just d'Eleuteròpolis, també anomenat Just de Barsabbas, seguidor de Jesús
 Just Fontaine (Marroc, 1933), futbolista francès
 Just de Galilea, historiador jueu de Tiberíades a Galilea contemporani de Flavi Josep
 Just de Gant (1435/40 - ~ 1480), pintor del grup dels primitius flamencs
 Just Manuel Casero i Madrid (Abrantes, 1946 - Girona, 1981), periodista, escriptor i polític gironí
 Just d'Urgell, primer bisbe d'Urgell
 Just de Vic, laic i confessor, venerat a Vic
 Just Tejada i Martínez (Barcelona, 1933) futbolista català dels anys 1950 i 1960
 Cognom:
 Cassià Maria Just i Riba o Joan Just i Riba (Barcelona, 1926 - Montserrat, 2008), abat de Montserrat
 Joan Just i Bertran (Sant Cugat Sesgarrigues, 1897 – Igualada, 1960) músic, mestre de música i compositor
 Juli Just Jimeno (València, 1894 - Portvendres, 1976), polític valencià
 Manuel Just (València, 1707 - 1780), compositor i mestre de capella valencià
 Papiri Just, jurista romà que va viure en temps dels Antonins (meitat del segle II)
 Stéphane Just (París, 1921 - 1997), dirigent trotskista francès
 Renom:
 Jaume el Just (València, 1267 - Barcelona, 1327), rei de Sicília
 Enric IV el Just (1258-1290) rei de Polònia del 1288 al 1290
 Sant Jaume el Just (Natzaret, ? - Jerusalem, 62 dC) un dels apòstols
 Simeó el Just, o el Vell era un ancià jueu que apareix citat a lEvangeli segons Lluc Toponímia: Casa Just, masia del poble de Tercui (Tremp)
 Mas d'en Just, mas de Vilaverd a la comarca de la Conca de Barberà
 Sent Just (Alta Viena), municipi francès al departament de l'Alta Viena i a la regió del Llemosí
 Sent Just (Dordonya), municipi francès al departament de la Dordonya i regió d'Aquitània
 Sent Just de Viaur, municipi francès al departament de l'Avairon i a la regió de Migdia- Pirineus
 Torre de Sant Just, masia d'Olius a la comarca del Solsonès
 Turó del Just, muntanya entre els municipis de Molins de Rei i del Papiol (Baix Llobregat)
 Miscel·lània:''
 Just for Laughs, festival de comèdia que té lloc cada mes de juliol a la ciutat de Montreal, Canadà
 Just for You, setè disc d'estudi del cantant nord-americà de R&B Lionel Richie publicat el 2004
 Just (cançó)''', senzill de la banda britànica Radiohead (1995)